Арче () — город в Италии, расположен в регионе Лацио, подчинён административному центру Фрозиноне (провинция).

Население составляет 5976 человек (на 31.12.2004 г.), плотность населения составляет 155 чел./км². Занимает площадь 39,5 км². Почтовый индекс — 3032. Телефонный код — 00776.

Покровителем города почитается Элевтерий из Арче (Sant Eleuterio), празднование 29 мая.

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Италии